Орьё (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Турне. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65337.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 105 км юго-западнее Тулузы, в 18 км к востоку от Тарба.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 107 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 69 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 51 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 73,9 %, в 1999 году было 66,2 %). Из 51 активных жителей работали 47 человек (27 мужчин и 20 женщин), безработных было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 18 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи